GFAJ-1 er en cultivar af stavformede bakterier i familien Halomonadaceae. Den ekstremofile mikrobe blev isoleret fra en basisk saltsø lokaliseret i det østlige Californien, Mono Lake – og rapporteret som ny for videnskaben af et forskningsteam ledet af NASA astrobiologen dr. Felisa Wolfe-Simon, i en 2010 Science-artikel.

Ifølge forfatternes hypotese vil mikroben, når den fosfor-underernæres, være i stand til at anvende arsen i stedet for fosfor i dets strukturer; proteiner, lipider og metabolitter så som ATP, såvel som dets DNA og RNA.
 Øjeblikkeligt efter offentliggørelsen, udtrykte andre mikrobiologer og biokemikere tvivl om denne hypotese og påstanden om at denne bakterie anvender arsen i stedet for fosfor i dens stofskifte bliver debatteret heftigt i det videnskabelige samfund.

Senere (2012), er hypotesen om at GFAJ-1 kan erstatte fosfor med arsen, blevet afkræftet. Det der kan fastslås er at GFAJ-1 selv i lav koncentration af fosfor kan udvinde fosfor – og det selv i høj koncentration af arsen.

Opdagelse 

GFAJ-1 bakterien blev opdaget af geomikrobiologen Felisa Wolfe-Simon, en NASA astrobiologisk stipendiat fra US Geological Survey i Menlo Park.

GFAJ står for "Give Felisa a Job".

Organismen blev isoleret og kultiveret i begyndelsen af 2009 fra prøver hun og hendes kolleger samlede fra sedimenter på bunden af Mono Lake, Californien, USA.

Mono Lake er en saltsø (omkring 90 gram/liter) og basisk (pH=9,8).

Saltsøen har også en af de højeste naturlige koncentrationer af arsen i verden (200 μM).

Opdagelsen blev offentliggjort den 2. december 2010.

Taksonomi og fylogeni 

Molekylær analyse baseret på 16S rRNA sekventiering viser GFAJ-1 til at være tæt beslægtede til andre moderat halofile ("salt-elskende") bakterier fra familien Halomonadaceae. Selvom forfatterne opstiller et kladogram i hvilket cultivaren er indlejret blandt medlemmer af Halomonas, inklusiv H. alkaliphila og H. venusta, tildelte de ikke eksplicit cultivaren til denne slægt. 
Mange bakterier er kendt til at være i stand til at tolerere høje koncentrationer af arsen, og til at være foruddisponeret til at optage det i deres celler.
 
GFAJ-1 kan selv når den fosfor-underernæres, fortsætte med at vokse – og det selv i høj koncentration af arsen.

Se også 
 Arsen biokemi
 Arsenforgiftning
 Arsengiftighed
 Organoarsen kemi

Kilder/referencer

Eksterne henvisninger 

 NASA.gov: "NASA-Funded Research Discovers Life Built With Toxic Chemical" — (2 December 2010)
 NASA – Astrobiology Magazine: "Searching for Alien Life, on Earth". — (9 October 2009)
 Felisa Wolfe-Simon's web site

Proteobakterier
Astronomi
Californien